Dorema robustum är en flockblommig växtart som beskrevs av Loftus. Dorema robustum ingår i släktet Dorema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
robustum